Андрей Всеволодович (ум. 1263) — князь Черниговский (1246/1261—1263).

По одной из версий, был сыном Всеволода Чермного, княжил в Чернигове при переходах Михаила Черниговского в Галич (1234) и Киев (1238) и после убийства в Орде (1246).

По другой версии, черниговским князем в 1234—1239 годах был Мстислав Глебович, а Андрей был сыном Всеволода Ярополковича и княжил в Чернигове после смерти отца, (являвшегося для Чернигова изгоем). В Любецком синодике упомянут Андрей Всеволодович сновский, относимый исследователями ко 2-й половине XIII века.

В 1259 года женился на Ольге, дочери князя Василько Романовича Волынского (Михаил Всеволодович был женат на его сестре). Скорее всего заключался союз Черниговского и Волынского княжеств против Литвы.

В 1263 году по смерти Андрея Чернигов был захвачен литовцами, но вскоре освобождён Романом Брянским, присоединившим Чернигов к своему княжеству.

Примечания

Литература 
 

Князья черниговские
Рюриковичи по алфавиту